USS Guam je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Guam (PG-43) 
 USS Guam (CB-2) 
 USS Guam (LPH-9)

Guam